A ONE — шестнадцатый студийный альбом японской певицы Аюми Хамасаки, вышедший в 2015 году в день дебюта. В один день с альбомом «A ONE» выпущена запись концерта «ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2014-2015 A Cirque de Minuit ~真夜中のサーカス~».

Об альбоме 
Запись проходила на студии в Токио. Альбом доступен в трех вариантах: CD, CD+DVD и CD+Blu ray. А также специальное фан-клубное издание с дополнительным треком, концертным диском, фоторамкой и набором из десяти фотографий. Изначально, в альбоме планировалось всего 11 треков, включая «Zutto…», «Last minute» и «Walk» с предшествующего сингла. 31 марта инженер, занимающийся мастерингом альбома, Shigeo Miyamoto показал в своем твиттере фотографию диска, на которой было видно, что альбом так же содержит «Movin' on without you».
За месяц до выхода диска прошло специальное мероприятие в нескольких городах Японии, на котором фанаты могли услышать превью шести новых песен.
С выходом альбома Аю поставила новый рекорд: Соло артист с самым большим количеством альбомов (учитывая студийные альбомы, мини, сборники и ремиксы) попавших в топ-10 Орикона — 48.
В записи бэк-вокала для «The Show Must Go On» принимали участие две участницы фан-клуба Akiko Fukushima и Mai Ishiguro. Они выиграли эту возможность в лотерею, которая проводилась в день 15-летнего юбилея Аю в 2013 году. В апреле 2015 песня «Last minute» использовалась в начальной заставке шоу BUZZRHYTHM на канале NTV. «The Show Must Go On» использовалась в рекламе сумок бренда Samantha Thavasa.

Видеоклипы 
Ледяные сцены в «Zutto…» снимали в настоящей холодной комнате при температуре −10℃. Клип на песню «The GIFT» записан при участии автора музыки — сингапурского исполнителя JJ Lin. WARNING снимался в токийской студии при участии 60 человек. Аю лично контролировала положение каждого актёра. Клип для «Last minute» изначально не был запланирован. Аю написала фанатам в своем твиттере, спрашивая, хотят ли они видеть клип на эту песню. На следующий день было принято решение о съемках.

Список композиций

Позиции в чарте Орикон 

 Общее число проданных копий: 52 816 (Япония), 751 (Тайвань)

Примечания 

Альбомы Аюми Хамасаки
Альбомы Avex Group